Шамплен може да се односи на:

 Шамплен (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шамплен (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр